Ravenscroft est un nom de famille d'origine anglo-saxonne.

Patronyme 

 , un acteur britannique
 Edward Ravenscroft (circa 1654 - 1707), un dramaturge anglais
  (1816 - 1890), auteur de 
 George Ravenscroft (1633 - 1683), un verrier britannique
 , un philosophe australien
 John Ravenscroft (1665 - 1697), compositeur britannique
 Raphael Ravenscroft (1954-2014), un saxophoniste britannique
 Robert Ravenscroft, un pianiste de jazz et constructeur de pianos américain
 , un joueur de rugby
 Thomas Ravenscroft (circa 1582/1592 - 1635), compositeur, éditeur et théoricien britannique
 , un joueur de cricket de Guernesey
 Thurl Ravenscroft (1914 - 2005), acteur et chanteur américain
 Trevor Ravenscroft (1921 - 1989), militaire et écrivain britannique

D'autres personnalités portant des pseudonymes ont pour vrai nom Ravenscroft :

 John Robert Parker Ravenscroft (1939 - 2004), dit John Peel, un disc jockey, animateur de radio et journaliste britannique
 Howard Clifford Ravenscroft (1902 - 1969), dit Roy Barcroft, un acteur américain

Institutions 

 , tailleur londonien. La société est aussi un fournisseur de perruques pour l'institution judiciaire britannique (juges et avocats)
 L', en Caroline du Nord
 L', dans le Somerset

Patronyme anglais